Multikillionaire: The Devil's Contract — четвертий студійний альбом американського реп-гурту Natas, виданий у жовтні 1997 р. лейблом Gothom Records. У 2000 р. Overcore Records перевидав реліз. Його дистриб'ютор: TVT Records.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 1997
Альбоми Natas